Toponímia:
 Grand Canyon (en català Gran Canyó), gola excavada pel riu Colorado al nord d'Arizona (Estats Units)
 Grand Canyon National Park (en català Parc Nacional del Gran Canyó), un dels parcs nacionals dels Estats Units
 Grand Canyon Village, localitat estatunidenca d'Arizona
 Cinema:
 Grand Canyon (curtmetratge), curtmetratge documental dirigit per James Algar el 1958
 Grand Canyon (pel·lícula), pel·lícula dirigida per Lawrence Kasdan el 1991